La denominación Hospital de la Misericordia hace referencia a instituciones sanitarias en:
 Hospital de la Misericordia en Alcalá de Henares.
 Hospital de la Misericordia en Bogotá.
 Hospital de la Misericordia en Jaén.
 Hospital de la Misericordia en Lima.
 Hospital de la Misericordia en Madrid.
 Hospital de la Misericordia en Sevilla.
 Hospital de la Misericordia en Toledo.